Джон — англоязычное мужское имя; также — фамилия.
 Джон (ураган)

Фамилия 
 Джон, Гвен (1876—1939) — уэльская художница, прожившая большую часть жизни во Франции.
 Джон, Джонатан (род. 2001) — нигерийский футболист.
 Джон, Джордж (род. 1987) — американский футболист.
 Джон, Дэвид (род. 1984) — валлийский профессиональный снукерист.
 Джон, Келвин (род. 2003) — танзанийский футболист.
 Джон, Крис (род. 1979) — индонезийский боксёр-профессионал.
 Джон, Кэндис (род. 1955) — канадская фигуристка выступающая в парном катание.
 Джон, Лесли (род. 1981) — французский легкоатлет.
 Джон, Огастес (1878—1961) — английский художник-постимпрессионист.
 Джон, Ола (род. 1992) — нидерландский футболист либерийского происхождения.
 Джон, Патрик (1938—2021) — политический и государственный деятель Доминики, премьер-министр.
 Джон, Пол (валлийский регбист) (род. 1970) — валлийский регбист и регбийный тренер.
 Джон, Рикардо (род. 1995) — тринидадский футболист.
 Джон, Розамунд (1913—1998) — английская киноактриса.
 Джон, Рой (1903—1976) — валлийский футболист.
 Джон, Саджив (род. 1957) — физик.
 Джон, Стерн (род. 1976) — тринидадский футболист.
 Джон, Теран (род. 1990) — сент-люсийский футболист.
 
 Джон, Эйвери (род. 1978) — тринидадский футболист.
 Джон, Элтон (род. 1947) — английский поп/рок композитор.

Персоны, известные по имени 
 Джон (принц Великобритании)
 Джон Гастингс, 2-й граф Пембрук
 Джон Гонт — первый герцог Ланкастерский, третий выживший сын короля Англии Эдуарда III и Филиппы Геннегау.
 Джон Грей из Гроуби — 7-й барон Эстли с 1457 года.
 Джон Ланкастерский, герцог Бедфорд
 Джон Маршал (лорд-маршал) — некрупный англонормандский рыцарь, основатель дворянского рода Маршалов.
 Джон Плантагенет, 3-й граф Кент
 Джон Уилмот, 2-й граф Рочестер
 Джон Элтемский, граф Корнуолл

Музыка 
 Джонни (Johnnies, ) — собирательное имя для мальчиков-идолов, выращиваемых японским агентством по поиску талантов Johnny & Associates

Топонимы 
 Джон-Дей — река в США.
 Джон-стрит (Манхэттен)

См. также 
 Джони
 Джонс
 Джонсон
 Джон Доу (значения)
 Петтиджон

Примечания